Congrès d'Amsterdam désigne :

 Congrès antimilitariste d’Amsterdam (26 au ) à l'initiative de Domela Nieuwenhuis :
 Congrès anarchiste international d'Amsterdam ( au ).